Svetovni pokal v alpskem smučanju 1983 je sedemnajsta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 5. decembrom 1982 in 21. marcem 1983. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Tamara McKinney in Phil Mahre.

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1983
1983 v športu